Lundquist est un patronyme d'origine suédoise :

 Evert Lundquist (1900-1979), footballeur suédois
 Evert Lundquist (1904-1994), artiste suédois
 Klara Lundquist (née en 1999), joueuse de basket-ball suédoise
 Kurt Lundquist (1925-2011), athlète suédois
 Steve Lundquist (né en 1961), nageur américain
 Sven Lundquist (1920-2007), tireur sportif suédois
 Torbjörn Lundquist (1920-2000), compositeur et chef d'orchestre suédois

Variante Lundqvist  :
 Jan-Erik Lundqvist (né en 1937), joueur de tennis suédois

Voir aussi 
 Nombre de Lundquist, nombre utilisé en mécanique des fluides
 

Homonymie de patronyme suédois